Pavlovic, Pavlović oder Pavlovič ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Pavlović (* 1983), serbischer Basketballspieler
 Alexander Pavlovič (1809–1900), russinischer Schriftsteller und griechisch-katholischer Priester
 Andrija Pavlović (* 1993), serbischer Fußballspieler
 Daniel Pavlović (* 1988), schweizerisch-kroatischer Fußballspieler
 Domagoj Pavlović (* 1993), kroatischer Handballspieler
 Dušan Pavlović (* 1977), schweizerisch-serbischer Fußballspieler

 Irena Pavlovic (* 1988), französische Tennisspielerin

 Ladislav Pavlovič (1926–2013), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Ljubomir Pavlović (* 1980), serbischer Handballspieler
 Katarina Pavlović (* 1995), kroatische Handballspielerin
 Mateo Pavlović (* 1990), kroatischer Fußballspieler
 Milena Pavlović-Barili (1909–1945), serbische Malerin und Dichterin
 Milica Pavlović (* 1991), serbische Sängerin
 Milo Pavlović (* 1930), serbischer Musiker

 Miodrag Pavlović (1928–2014), serbischer Schriftsteller
 Lenka Pavlovič (* 1986), tschechische Sängerin (Sopran)
 Petar Pavlovic (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Slaviša Pavlović (* 1982), serbischer Schriftsteller
 Slobodan Pavlović (1940–2013), serbischer Journalist
 Stevan Pavlović (1926–1998), jugoslawischer Langstreckenläufer
 Strahinja Pavlović (* 2001), serbischer Fußballspieler
 Susanne Pavlovic (* 1972), deutsche Schriftstellerin und Lektorin
 Theodor Pavlovic (1804–1854), ungarischer Jurist und Journalist
 Zoran Pavlović (* 1976), slowenischer Fußballspieler
 Željko Pavlović (* 1971), kroatischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pavlovice